Riviere o Rivière può riferirsi a:

Persone 
 Charles Rivière (1648-1724) –  scrittore e drammaturgo francese
 Emmanuel Rivière (1990) – calciatore francese
 Jacques Rivière (1886-1925), letterato francese
 James Rivière (1949) – artista, designer, gioielliere accademico e scultore italiano
 Lazare Rivière (1589-1655) – medico francese
 Marie Rivière (n. 1956), attrice francese.
 Roger Rivière (1936-1976), ciclista francese

Geografia 
Rivière – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira
Rivière – comune francese situato nel dipartimento dell'Isère
Rivière – comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais

Altro
 Riviere – poesia di Eugenio Montale

Pagine correlate 
 La Rivière